Santacrocesi – abitanti di Santa Croce (Castel San Giorgio)
Santacrocesi – abitanti di Santa Croce Camerina
Santacrocesi – abitanti di Santa Croce del Sannio
Santacrocesi – abitanti di Santa Croce di Magliano
Santacrocesi – abitanti di Santa Croce sull'Arno